Johanna Sophie ist der Name folgender Personen:

 Johanna Sophie von Bayern (1373/1377–1410), Ehefrau von Herzog Albrecht IV. von Österreich
 Johanna Sophie zu Hohenlohe-Langenburg (1673–1743), Gräfin zu Schaumburg-Lippe
 Johanna Sophie von Anhalt (1731–1786), Gräfin von Anhalt, Äbtissin von Mosigkau